

События

Римское царство 
 Царь: Нума Помпилий.
 710 (709) — Основание Сибариса — колонии ахейцев и спартанцев на берегу Тарентского залива.
 Ок. 710 — Основание ахейской колонии Кротон (Южн. Италия).
 Ок. 710 — ок. 690 — Царь Спарты Завксидам из рода Эврипонтидов.
 Поход двух отрядов войск Ассирии на Вавилонию. Победа над Мардук-апал-иддином при Вавилоне и захват Бит-Якина. Бегство Мардук-апал-иддина. Саргон становится царём Вавилона. Цари Кипра и островов Дильмун прислали Саргону дань.

Китай 
 2-й год по эре правления луского князя Хуань-гуна.
 (Между 714 и 711) — Иский Ай-хоу напал на Цюйво и одержал победу. Цюйвоский У-гун попросил мира, доехал до Туна, но вернулся.
 Войска Цзинь напали на Синтин. Правитель Синтина сговорился с цюйвоским У-гуном, они напали на цзиньцев у реки Фэньхэ и захватили Ай-хоу в плен. Во время боя У-гун предложил полководцу Луань Гун-цзы сдаться, обещая назначить его старшим сановником, но тот отказался и погиб в бою (эпизод 80 «Го юй»).
 Попал в плен князь Цзинь Ай-хоу, цзиньцы поставили у власти Сяо-цзы (эра правления 709—707) (в гл.37 и 39 «Ши цзи» убийство Ай-хоу датировано 709 годом).
 Хуа Ду из Сун убил Кун-фу и забрал его жену, а затем и князя Сун Шан-гуна (Юй-и), когда тот разгневался на него (оба убийства совершены в 1 луне, в день у-шэнь). На престол Хуа Ду поставил сына Му-гуна Фэна, ранее жившего в Чжэн, а сам стал первым советником (Чжуан-гун, эра правления 710—692). В гл.14, 35 и 42 «Ши цзи» это отмечено под 711 годом, в гл.37, 38 и 40 под 710 годом).
 Другие члены клана Кун бежали из Сун в Лу.
 В 1 луне тэнский цзы прибыл в Лу для аудиенции.
 В 3 луне ситуацию в Сун обсуждал съезд князей Ци, Лу, Чжэн и Чэнь в Цзи (местечко в Сун), но Хуа Ду вручил им дары, и они не предприняли никаких действий.
 В 4 луне сунцы подарили в Лу гаоский треножник для храма Таймяо (главного храма предков в честь Чжоу-гуна), и Хуань-гун в день у-шэнь поставил его в храм. Государственные мужи осуждали это.
 В 7 луне князь Малого Ци прибыл в Лу для аудиенции.
 В 7 луне князья Цай и Чжэн провели съезд в Дэн из-за угрозы от Чу.
 В 9 луне лусцы вступили в Малое Ци, тогда же луский гун заключил с жунами договор в Тан, а зимой вернулся из Тан.

См. также

Примечания